Mayo National Park – park narodowy w Irlandii
 Mayo (Yukon) – jednostka samorządowa w Yukonie
 Mayo – szczep Indian z zamieszkałych w meksykańskim stanie Sonora

Rzeki:
 Mayo – rzeka w Peru
 Mayo – rzeka w Kolumbii
 Mayo – rzeka w Meksyku
 Mayo – rzeka w Argentynie

Osoby:
 Elton Mayo – odkrywca efektu Hawthorne
 O.J. Mayo – amerykański koszykarz
 Patricia Mayo – amerykańska cheerleaderka
 Virginia Mayo – amerykańska gwiazda filmowa

W Irlandii:
 Mayo – hrabstwo w Irlandii
 Mayo – wieś w hrabstwie Mayo
 Mayo – okręg wyborczy do Dáil Éireann

Miejscowości w USA:
 Mayo – miejscowość w stanie Floryda, w hrabstwie Lafayette
 Mayo – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Anne Arundel
 Mayo – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Spartanburg
Gminy w USA:
 Mayo (ang. Mayo Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham

Inne:
 nożyczki chirurgiczne Mayo
 Project Mayo
 Himno de Mayo – pierwotny tytuł hymnu Argentyny
 Mayo – miejscowość w Australii
 Mayo - zdrobnienie słowa angielskiego mayonnaise, czyli majonez